Under My Skin (в переводе с  букв. «Под моей кожей»):
 Under My Skin (альбом Аврил Лавин)
 I’ve Got You Under My Skin — песня Коула Портера, прославленная исполнением Фрэнка Синатры.
 Under My Skin (фильм)
 Under My Skin — песня Ольги Серябкиной, выпущенная под псевдонимом MOLLY